Терса́ — река в Саратовской и Волгоградской областях России, правый приток реки Медведица (бассейн Дона). Длина — 249 км , площадь водосборного бассейна — 8810 км².

Описание 
Берёт начало на юго-западном склоне Приволжской возвышенности в Саратовской области. Исток находится на высоте приблизительно 200 м. Питание преимущественно снеговое. Половодье обычно в апреле. Среднегодовой расход воды — в 120 км от устья — 5,6 м³/с. В засушливые годы пересыхает (до 6 мес). Замерзает в ноябре — декабре, вскрывается в конце марта — 1-й половине апреля.

Долина сложена четвертичными ледниковыми отложениями (пески, валунные суглинки), а также породами верхнего мела (опоки, глины). Речное русло сильно извилистое, осложнённое перекатами и плёсами, течение спокойное. Замерзает Терса в середине ноября, а вскрывается в первой половине апреля.

Основные притоки справа — Елань (218 км) и Краишевка (43 км). Крупнейшие притоки слева — Щелкан (90 км), Вязовка (54 км) и Берёзовая (48 км).

Населённые пункты на реке: Ульянино, Казачка, Рудня, Криуша, Песчанка, Каменка, Самойловка.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 13 км: река Щелкан (Малый Щелкан)
 84 км: река Вязовка
 85 км: река Краишевка (Караишевка)
 108 км: река Елань
 119 км: река Берёзовая (Березовка)
 129 км: река Медвежий
 149 км: река Коневка
 171 км: река Река в овраге Песковатка
 190 км: река Осиновка
 208 км: река Гусевка
 211 км: река Таловка (Таловая)
 223 км: река Песчанка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Терса, речной подбассейн реки — Бассейн притоков Дона между впадением притоков Хопра и Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010300212107000008626.

Примечания

Литература 
 Брылев В. А., Самусь Н. А., Славгородская Е. Н. Родники и реки Волгоградской области. — Волгоград: ВОКМ, 2007.

Притоки Медведицы (притока Дона)
Реки Калининского района Саратовской области
Реки Еланского района
Реки Руднянского района Волгоградской области
Реки Самойловского района